HMS „Trafalgar” – nazwa noszona przez pięć okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od Trafalgaru, miejsca słynnej bitwy (1805):
  – 106-działowy okręt liniowy pierwszej rangi (first-rate) zwodowany w 1820, w 1825 przechrzczony na HMS „Camperdown”, od 1854 w służbie portowej, od 1857 hulk, w 1882 przemianowany na HMS „Pitt”, sprzedany w 1906.
  – 110-działowy okręt liniowy pierwszej rangi (first-rate), zwodowany w 1841, w 1873 przechrzczony na HMS „Boscawen”, sprzedany w 1906.
  – pancernik typu Trafalgar zwodowany w 1887, sprzedany w 1911.
  – niszczyciel typu Battle zwodowany w 1944, złomowany w 1970.
  – okręt podwodny typu Trafalgar zwodowany w 1981, wycofany ze służby w 2009.

Przypisy 

Trafalgar